El término urgencia (más a menudo en plural, urgencias) puede referirse:

 al correo urgente (véase correo);
 a las urgencias hospitalarias;
 a la medicina de emergencia;
 a un anticonceptivo de urgencia;
 a Urgente, un álbum de la banda argentina Super Ratones.
 a Urgente, un grupo de punk español;
 a Urgencias, una serie de televisión de 1994.

Enlaces externos